Шишацкий Пётр Яковлевич (4 февраля 1906, Россия — 30 марта 1942, д. Вериговщина) — лётчик-истребитель, гвардии старший лейтенант.

Биография 
Принимал участие в Великой Отечественной войне в качестве лётчика-истребителя. С начала 1941 года вступил в ряды 13-го (4-го Гвардейского) истребительного полка Краснознамённого Балтийского флота. Присвоено звание старшего лейтенанта, командовал звеном, а также был заместителем командира 1-й эскадрильи. За весь боевой путь им было совершено 363 вылета. Вылетов для поражение наземных и морских целей противника при помощи стрелково-пушечного вооружения совершил 30 раз. Шишацкий сбил 7 самолётов противника в 46 воздушных боях.

30 марта 1942 года при совершении вылета на разведку возглавлял шестёрку И-16. Группа советских самолётов была обстреляна зенитной артиллерией недалеко от деревень Вериговщина—Новинка. Лётчик погиб, самолёт был найден в лесу в километре северо-восточнее деревни Вериговщина.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Мемориал Борки (увековечено имя)

Литература 
 Цапов И. И., Конев В. Н., Мясников Ю. А. Гвардейцы Балтики крылатой. — М.: ООО «Дельта НБ», 2006. — 492 с. — с. 339
 Ю. Быкова «Победы сталинских соколов». Издательство «ЯУЗА — ЭКСМО», 2008 год — 608 с. — см. именной указатель
 Герои Ленинградского Неба / А. А. Леонтьев (Поправкин) —"ЛитРес: Самиздат", 2020—210 с. — с. 201

Ссылки 
 Советские соколы

Лётчики Второй мировой войны